« Nuit du destin » est l'appellation française courante rendant l'arabe « Laylat al-Qadr », une fête religieuse célébrée dans l'ensemble du monde musulman
 Nuit du destin en Côte d'Ivoire (avec les coutumes spéciales de ce pays)